I Campionati mondiali femminili di pallacanestro Under-17 2012 sono stati la seconda edizione del torneo organizzato dalla FIBA. Il torneo si è giocato ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, dal 17 al 26 agosto 2012. Gli  hanno vinto il titolo per la seconda volta consecutiva, battendo in finale la .

Squadre qualificate 

Africa

America

Asia

Europa

Oceania

Paese organizzatore

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase a eliminazione diretta

Tabellone principale

Incontri 5º/8º posto

Incontri 9º/12º posto

Classifica finale

Premi 
 MVP del Mondiale:  Diamond DeShields
 All-Tournament Team:
 Diamond DeShields
 Linnae Harper
 Leticia Romero
 Junika Nakamura
 Evelyn Mawuli

Statistiche individuali 
 Miglior realizzatrice:  Hind Ben Abdelkader (19,4 punti/partita)
 Miglior rimbalzista:  Hülya Çoklar (11,9 rimbalzi/partita)
 Miglior donna-assist:  Lindsay Allen (4,1 assist/partita)

Collegamenti esterni 
 

2012
Pallacanestro nel 2012